Schwalbach puede hacer referencia a varios municipios de Alemania:
Schwalbach, un municipio del estado de Hesse.
Schwalbach, un municipio del estado de Sarre.